Mrakovo est un toponyme qui peut désigner :
Mrakovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mrakovo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.